

Дани сећања 

1370-е пне.

fr:1378 av. J.-C.